Le terme Woodfordia désigne deux genres biologiques, l'un appartenant au règne animal  et l'autre au règne végétal:

 Woodfordia : genre d'oiseaux de la famille des Zosteropidae
 Woodfordia : plante indienne de la  famille des Lythraceae
Utiliser comme herbe thérapeutique contre l'infertilité masculine. Améliore la mobilité ainsi que la viscosité. A prendre une à 2 fois par jour.